Pasto amargo puede referirse a:

 el nombre común de la planta Calea zacatechichi; o 
 el nombre común de la planta Eleusine indica.